Simand Gervisier est un résistant brestois, inhumé au cimetière Saint-Martin. 

Il fait partie des personnalités honorées sur la stèle rue Yves-Collet pour son courage et son engagement pour préparer la libération de la ville. Chaudronnier technicien avancé, il a travaillé dans le bassin n°9, notamment sur l'entretien de cuirassés et de navires rouliers.

Il aurait fait partie un temps du groupe Élie entre janvier 1940 et mars 1941, notamment comme informateur et soutien logistique.

Il décède à 70 ans, en 1987 à Brest d'une crise cardiaque.

Références 

Résistant français